Shirahama (Wakayama), een gemeente in de Japanse prefectuur Wakayama.
Shirahama (Chiba), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Chiba.